Ejdern bezeichnet

 Ejdern (Schiff, 1880), historisches schwedisches Dampfschiff
 Ejdern (Schiff, 1977), Fähre der finnischen Reederei Ålandstrafiken